El término trastorno se refiere a una alteración de la salud. Más específicamente, puede referirse a:
 En psicopatología, a un trastorno psicológico, trastorno mental o enfermedad mental;
 En derecho, al trastorno mental, un atenuante.

Véase también 
 Desequilibrio
 Lista de trastornos

Referencias